Mereschko ist der Familienname von

 Anatoli Grigorjewitsch Mereschko (1921–2018), sowjetischer Generaloberst
 Ihor Mereschko (* 1998), ukrainischer Eishockeyspieler
 Jelysaweta Mereschko (* 1992), ukrainische Schwimmerin